Milan Gajić (1986), voetballer, spelend bij FC Vaduz
 Milan Gajić (1996), voetballer, spelend bij Rode Ster Belgrado